Джон Фредерік Лампе (1703—1751) — композитор та фаготист.
 Карлос Лампе — болівійський футболіст, воротар клубу «Спорт Бойз».
 Мацей Лампе — польський баскетболіст.
 Олексій Олександрович фон Лампе (1885—1967) — учасник Білого руху, генерал-майор.
 Олівер Лампе — німецький плавець, призер Олімпійських ігор-1996.
 Фредерік Адольф Лампе (1683—1729) — реформатський богослов.
 Хуан Чабая Лампе (1920—2019) — креольський музикант, співак, маляр, популярний на Нідерландських Антильських островах.
 Ютта Лампе (*1939) — німецька акторка.